Ел Ријего има више значења:

 Ел Ријего (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ријего (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ријего (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ријего (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ријего (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ријего (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ријего, Ел Папајал (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ријего (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ријего (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ријего (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику